TMS kan syfta på:

TMS Entertainment – en japansk animationsstudio
 TMS Ringsted – en handbollsklubb från Ringsted i Danmark
 TMS – en undersöknings- och behandlingsmetod (Transcranial magnetic stimulation), se Transkraniell magnetstimulering
 TMS – ett tillstånd som karakteriserat av psykosomatisk smärta i rörelseapparaten och neurologiska symtom, se Tension myosit syndrom
 TMS – ett brittiskt radioprogram, se Test Match Special
 TMS – ett datorspel, se TrackMania Sunrise
 TMS – ett tidigare företag, se Tribune Media Services
 Texas Instruments TMS9918 – en klassisk videokrets
 TMS9919 – en enkel digital ljudalstringskrets från Texas Instruments

Akronymer